Twin est un mot anglais qui signifie jumeau ou jumelle. C'est notamment le nom de :

 Twin Jet

Toponyme 

 Twin, municipalité d'Alabama.
 Twin Towers, tours de New-York détruites par l'attentat du 11 septembre 2001.
 Twin Center, tours jumelles de Casablanca (Maroc).

Pseudonyme 

 Twin Twin
 Aphex Twin